Das Wort Ordner steht für:

 ein stabiler Hefter zum Einordnen von gelochten Blättern, siehe Aktenordner
 ein Schriftgutbehälter für gelochtes Schriftgut, siehe Hefter (Schriftgutbehälter)
 in der Informationstechnik für ein Verzeichnis
 eine senkrechte Hilfslinie in der darstellenden Geometrie, siehe Zweitafelprojektion
 jemand, der bei öffentlichen Veranstaltungen für Ordnung sorgt, siehe Sicherheitsdienst
 in der Freimaurerei der Verantwortliche für die rituelle Ordnung, siehe Zeremonienmeister (Freimaurerei)

Siehe auch:

 Orthner
 Ortner